Příjmení Haščák má více nositelů:

 Jaroslav Haščák (* 1969), slovenský podnikatel
 Marcel Haščák (* 1987), slovenský lední hokejista
 Oto Haščák (* 1964), československý lední hokejista